BiH:
 Dubljevići (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko

Crna Gora:
 Dubljevići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine